Istituto – insieme di persone che hanno regole e strutture di comportamento relativamente stabili
Istituto od orfanotrofio – struttura di accoglienza per minori orfani o abbandonati
Istituto giuridico – complesso di norme che regolano la medesima fattispecie
Istituto religioso – società ecclesiastica i cui membri professano voti pubblici e vivono in comunità